Jungbluth ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Jungbluth (1944–1989), deutscher Jazzmusiker
 Eduard Jungbluth (1868–1949), deutscher Bildhauer
 Georg Jungbluth, deutscher Maschinenbauer  
 Günther Jungbluth (1912–1976), deutscher Germanist und Sprachwissenschaftler
 Hans Jungbluth (1894–1966), deutscher Gusstechniker
 Joseph Jungbluth (1807–1886), deutscher Politiker
 Jürgen H. Jungbluth (* 1940), deutscher Zoologe
 Karl Jungbluth (Politiker) (1901–1987), deutscher Politiker (KPD, SPD), MdL Mecklenburg-Schwerin
 Karl Jungbluth (1903–1945), deutscher Widerstandskämpfer
 Karl-Heinz Jungbluth (* 1931), Unfallchirurg, emeritierter Professor in Hamburg-Eppendorf
 Klaus Jungbluth Rodríguez (* 1979), ecuadorianischer Skilangläufer
 Mathieu-Joseph Jungbluth (1807–1875), deutscher Porträt- und Historienmaler der Düsseldorfer Schule
 Otto Jungbluth (1918–1995), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer.
 Robert Jungbluth (1928–2009), österreichischer Theatermanager
 Rüdiger Jungbluth (* 1962), deutscher Journalist und Autor
 Uli Jungbluth (* 1953), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Werner Jungbluth (1906–1989), deutscher Jurist
 Wilhelm Jungbluth (1832–1889), preußischer Landrat und Oberregierungsrat

Siehe auch:
 Jungblut